Пётр Петро́вич Алексе́ев:
 Алексеев, Пётр Петрович (1840—1891) — российский доктор химии, ординарный профессор Киевского университета.
 Алексеев, Пётр Петрович — Георгиевский кавалер; капитан 3-го ранга; № 3477; 26 ноября 1817.
 Алексеев, Пётр Петрович (1916—2007) — советский и российский хирург, доктор медицинских наук, профессор.